Меса де Сантијаго има више значења:

 Меса де Сантијаго, Ла Меса (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Меса де Сантијаго (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса де Сантијаго (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Меса де Сантијаго, Ла Вирхен (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику